Göritz ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Göritz, Gemeinde im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Göritz (Coswig), Ortsteil von Coswig (Anhalt) im Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Göritz (Drebkau), Wohnplatz von Drebkau im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Göritz (Eberhardzell), Ortsteil von Eberhardzell, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Göritz (Opfenbach), Ortsteil von Opfenbach, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Göritz (Schönwölkau), Ortsteil von Schönwölkau, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Göritz (Hirschberg), Ortsteil von Hirschberg im Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Göritz (Vetschau/Spreewald), Ortsteil von Vetschau/Spreewald im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg

in Österreich:
 Göritz (Gemeinde Großkirchheim), Ortschaft von Großkirchheim, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Göritz (Gemeinde Molln), Ortsteil von Molln, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Göritz (Gemeinde Nußbach), Katastralgemeinde von Nußbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Göritz (Gemeinde Kapfenberg) Katastralgemeinde von Kapfenberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

in Polen:
 Górzyca (ehemals Göritz (Oder) im Landkreis Weststernberg, Mark Brandenburg), Gemeinde in der Woiwodschaft Lebus
 Gorzyca (Malechowo) (ehemals Göritz im Landkreis Schlawe i. Pom., Pommern), Gemeinde in der Woiwodschaft Westpommern

Göritz steht für:
 Göritz (Fluss), Nebenfluss der Steinach in Thüringen

Göritz oder Goeritz ist der Familienname folgender Personen:
 Anja Göritz (* 1972), deutsche Psychologin
 Artur Göritz (1907–1938), deutscher Schlosser und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus sowie ein Opfer der NS-Justiz
 Erich Goeritz (1889–1955), deutsch-britischer Unternehmer, Kunstsammler und Mäzen
 Erich Göritz (1908–??), deutscher Politiker (DBD)
 Hansjörg Göritz (* 1959), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Hermann Göritz (1902–1998), deutscher Gärtner und Landschaftsarchitekt
 Irmgard Goeritz (1906–2004), deutsche Emigrantin, siehe Heinrich Selver
 Johann Adam Göritz (1681–1734), deutscher Mediziner
 Mathias Goeritz (1915–1990), deutsch-mexikanischer Architekt, Maler und Bildhauer
 Matthias Göritz (* 1969), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Renate Göritz (1938–2021), deutsche Malerin, Grafikerin und Objektkünstlerin 
 Sigmund Göritz (1856–1920), deutscher Textilunternehmer, Mitglied der Kunsthütte Chemnitz
 Stephan Göritz (1960–2018), deutscher Schriftsteller, Journalist und Hörspielautor